Аль-Харти () — арабская фамилия. Известные носители:

 Аль-Харти, Баракат (род. 1988) — оманский легкоатлет.
 Аль-Харти, Джоха (род. 1978) — оманская писательница.